Pampaneira kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pampaneira (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Pampaneira (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar